Lukar est un toponyme qui peut désigner :
Lukar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Promina, comitat de Šibenik-Knin ;
Lukar, également écrit , un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje.